Футбольний клуб «Будучност» Подгориця () — чорногорський футбольний клуб із Подгориці, заснований 1925 року. Виступає у Першій лізі Чорногорії. Клуб входить до спортивного товариства «Будучност», що об'єднує футбольну, баскетбольну, гандбольну та волейбольну команди.

Історія

Югославія 
Клуб дебютував у вищій лізі СФРЮ у сезоні 1946/47 і загалом провів на найвищому рівні 21 сезон. Найкращим досягненням югославських часів стала дворазова участь у фіналах Кубку Югославії 1965 і 1977 років, де клуб поступився відповідно загребському «Динамо» і «Хайдуку» зі Спліта.

Чорногорія 
З 2006 року грає у чемпіонаті незалежної Чорногорії.

Досягнення 
Чемпіонат Чорногорії:
 Чемпіон (5): 2007-08, 2011-12, 2016-17, 2019-20, 2020-21
 Срібний призер (9): 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2021-22

Кубок Чорногорії:
 Володар (4): 2012-13, 2018-19, 2020-21, 2021-22
 Фіналіст (3): 2007-08, 2009-10, 2015-16

Кубок Югославії:
 Фіналіст (2): 1964-65, 1976-77

Виступи в Єврокубках

Гравці клубу 
 Драшко Божовіч (2005-2008, 2011- )

Посилання 
 Офіційна сторінка
 Сайт фан-руху Varvari

Футбольні клуби Чорногорії
Футбольні клуби, засновані 1925
Спорт у Подгориці